Die Burg Aichelberg ist eine teilweise erhaltene Wehrkirche im Ortsteil Aichelberg der Gemeinde Aichwald im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg. Von der ehemaligen Anlage ist noch die Wehrmauer in halber Höhe erhalten. Sie liegt am südlichen Ortsrand an der Abzweigung der Strümpfelbacher Straße von der Schurwaldstraße (Kreisstraße 1212) bei rund .

Literatur 
 Norbert Bongartz, Jörg Biel: Kunst, Archäologie und Museen im Kreis Esslingen. Theiss, Stuttgart 1983, ISBN 3-8062-0319-9

Aichelberg
Aichwald
Aichelberg
Aichwald
Aichelberg